David Jones kan syfta på:

 David Jones (ishockeyspelare)
 David Jones (fotbollsspelare)
 David Jones (Känd som David Bowie)
 David Jones (politiker)
 David C. Jones
 David Jones (friidrottare)